Lewobereschnoje () ist ein russischer Ortsname:
 Lewobereschnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Schakuhnen, 1938 bis 1946 Schakendorf (Ostpr.), Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Lewobereschnoje (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Lewobereschnoje (Tschetschenien), Dorf in der Republik Tschetschenien